Кыл — гидроним, часть названия ряда небольших рек

  Названия рек, впадающих в озеро Зюраткуль (Челябинская область):
 Большой Кыл
 Девятый Кыл
 Малый Кыл
 Чёрный Кыл